ZG est un code qui signifie :
 Zoug, le canton de Suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:CH)
 
 
 ZOEgirl
 Zerstörergeschwader ou escadron de chasseurs lourds dans la désignation militaire de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale (voir Organisation de la Luftwaffe (1933-1945)).
 Zul'Gurub
Zg (prononcé "zague"): nom donné à l'uniforme des Gadz'Arts dans l'argot Gadz'Arique.

Code de canton suisse